Mantup kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mantup, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Mantup, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar